Óscar Menéndez puede referirse a:

 Óscar Menéndez González(1887 - 1944), catedrático universitario y literato mexicano.
 Óscar Menéndez Zavala (1934),  fotógrafo y documentalista mexicano.
 Antonio Óscar Menéndez Romero (1910 -1982), periodista mexicano.